Villa Siegle ist der Name folgender Gebäude:

 Villa Siegle (Ammerland)
 Villa Siegle (Stuttgart)
Siehe auch:
 Villa Siegel